A GP2 Asia Series 2008–2009-es szezonja volt a formaautó-versenysorozat második idénye. A szezon 2008. október 18-án kezdődött és 2009. április 26-án ért véget, ezalatt 6 helyszínen összesen 11 futamot rendeztek (12 lett volna, de egy versenyt töröltek). A győztes a japán Kobajasi Kamui lett.

Csapatok és versenyzők 

* - A csapat az első versenyig BCN Competición futott, ekkor Tiago Monteiro felvásárolta, azóta Ocean Racing Technology a csapat neve.

Versenynaptár

Végeredmény

Versenyzők

Konstruktőrök

Források

További információk 

 A GP2 Series hivatalos honlapja
 GP2 Asia Series rajongói oldalán

GP2 Asia Series
GP2 Asia Series
GP2 Asia Series